Иорда́н (букв. — «спустившийся») — топоним, а также имя и фамилия еврейского происхождения, связанные с наименованием священной для христиан и иудеев реки Иордан.

 Иордан — река на Ближнем Востоке, естественная граница между Иорданией и Израилем.
 Река Иордан — отменённое созвездие северного полушария неба.
 Река Иордан — контрольно-пропускной пункт через реку Иордан между Израилем и Иорданией. Находится недалеко от городов Бейт-Шеан и Ирбид.

Имя 
 Иордан (? — после 551) — византийский историк VI века.
 Иордан Неморарий — французский математик и механик XIII века.
 Иордан Саксонский (ок. 1190 года — 1237) — генеральный магистр ордена доминиканцев, католический блаженный.

Фамилия 
 Иордан, Александр Фридрихович (1864 — не ранее 1917) — генерал-майор, Георгиевский кавалер IV класса (1916).
 Иордан, Андрей Андреевич (1934—2006) — советский и киргизский партийный деятель, и. о. премьер-министра Киргизской Республики в 1991—1992 годах.
 Иордан, Артур Павлович — советский дерматолог, профессор, в 1926—1932 годах — заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 2-го Московского мединститута.
 Иордан, Валерий Владимирович (род. 1992) — российский легкоатлет, чемпион по метанию копья.
 Иордан, Владимир Викторович (1873—?) — русский архитектор.
 Иордан, Вячеслав (род. 1966) — молдавский политик.
 Иордан, Герман Жак (1877—1943) — голландский физиолог, член Нидерландской королевской академии наук, член Голландской АН.
 Иордан, Егор Егорович — полковник, Георгиевский кавалер (№ 10108; 26 ноября 1858).
 Иордан, Ирина Николаевна (1910—1976) — советский текстолог, музыковед и композитор.
 Иордан, Сильвестр (1792—1861) — немецкий юрист и политический деятель.
 Ио́рдан, Ольга Генриховна (1907—1971) — артистка балета и педагог, солистка Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова.
 Иордан, Павел Августович (1825—1894) — статистик и эстляндский местный деятель.
 Иордан, Рудольф (1810—1887) — немецкий живописец.
 Иордан, Фёдор Иванович (1800—1883) — гравёр, профессор петербургской Академии художеств, хранитель эстампов и рисунков Эрмитажа.
 Иордан, Яков Самойлович — секунд-майор, Георгиевский кавалер (№ 346; 26 ноября 1781).

Топоним 
 Иордан — посёлок в составе анклава Шахимардан, Узбекистан.

См. также 
 Иордания

Примечания